Punk est un terme anglais signifiant « vaurien » ou « voyou », et qui peut aussi être employé en référence :

 au mouvement punk, un mouvement culturel contestataire ;
 au punk rock, le genre musical associé au mouvement ; 
 à la mode punk, le mouvement vestimentaire et esthétique associé au mouvement ; 
 à l'idéologie punk, l'idéologie associée au mouvement ;
 au magazine Punk, influent au sein du mouvement ;
 au catcheur professionnel Phillip Brooks, connu sous le pseudonyme de CM Punk ;
 aux steampunk, cyberpunk, biopunk et dieselpunk qui sont des sous-genres de science-fiction ;
 au téléfilm Punk,  réalisé par Jean-Stéphane Sauvaire (2013).